Espiga
 Espiga (basquetebolista)
 Espiga (cutelaria)
 Espiga (estrela)
 Espiga Pinto

Desambiguação